Грузно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Грузнов, Максим (род. 1974) — эстонский футболист.
 Грузнов, Юрий Николаевич (род. 1947) — советский футболист, советский и украинский тренер.